В группе разыгрываются 6 путёвок в плей-офф Единой лиги ВТБ. Причём в соответствии с регламентом команды, занявшие 1 и 2 места, выступят в плей-офф со стадии 1/4 финала. Клубы, расположившиеся в турнирной таблице по итогам группового этапа на 3 — 6 позициях, выйдут в 1/8 финала.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март 

 Технические поражения в 3-х матчах БК Донецк «лишением права» (без начисления очков в турнирной таблице) из-за того, что клуб снялся с соревнования.

Примечания

См. также 
 Единая лига ВТБ 2013/2014. Группа В

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Календарь и результаты матчей

Единая лига ВТБ в сезоне 2013/2014